Hynek est un prénom masculin et un patronyme tchèque (variante de Henri).

Prénom 

 Karel Hynek Mácha (1810-1836), poète tchèque
 Hynek Bočan (1938-), réalisateur et scénariste tchèque

Patronyme 

 J. Allen Hynek (1910-1986), astronome, professeur et ufologue américain

Homonymie de prénom